«Миниатюры» — серия исторических рассказов-эссе советского писателя Валентина Пикуля.

Каждая миниатюра рассказывает о личности, зачастую забытой, затерявшейся на просторах российской истории. Герои миниатюр — это как известные деятели, так и люди, чьи имена не на слуху, но каждый из них внес свой вклад в историю, причём не только российскую. Многие из миниатюр проникнуты патриотическим чувством.

Чаще всего миниатюра рождалась за одну ночь, но её написанию могли предшествовать годы кропотливой работы по сбору информации о человеке, который становился её главным героем. В отличие от романов, миниатюры давали возможность В. Пикулю высказать свои мысли и отношение к определённым вещам не через уста героев, а напрямую читателю.

Список и краткое содержание миниатюр

Зарубежная история 
 «„Пляска смерти“ Гольбейна» — жизнь немецкого живописца Ганса Гольбейна из Аугсбурга. Он прибывает в Англию по приглашению Томаса Мора и протекции Эразма Роттердамского. Пишет портреты жён Генриха VIII Тюдора. Также затронута тема его полотен и смерти.
 «Под золотым дождём» — история создания Рембрандтом картины «Даная», которая сейчас находится в Эрмитаже. Его жёны и спутницы позировали для картины. И история появления картин Рембрандта в Российской империи благодаря щедротам императрицы Екатерины II.
 «Последние из Ягеллонов» — жизнь Боны Сфорца после смерти мужа — короля Польши Сигизмунда I Старого. Как она украла казну государства. Отравила Барбару Радзивилл, помешав сыну, Сигизмунду Август, на ней жениться. Приложила немало усилий для угасания династии Ягеллонов.
 «„Вечный мир“ Яна Собеского» — история правления Яна Собеского, его военные триумфы и любовь к единственной женщине Марии Лагранж д’Аркьен. Его победа над турками в битве при Вене 12 сентября 1683 года остановила нашествие Османской империи на Европу и спасло земли Габсбургов от турецкого ига. Но саму Речь Посполитую через 100 лет поделят Пруссия, Австрия и Россия.
 «„Железная башка“ после Полтавы» — история правления Карла XII после Полтавского сражения в 1709 году. Он бежал в Османскую империю и пользовался их гостеприимством 5 лет. Его с боями выгнали из страны. Вернувшись в Швецию Карл XII недолго управлял страной. Он погиб при штурме норвежской крепости Фредрикстен в 1718 году. «Железной башкой» Карла XII прозвали янычары, восторгавшиеся его упрямством.
 «Дуб Морица Саксонского» — история жизни незаконнорождённого Морица Саксонского. Его природная красота, храбрость и умения представиться светскому обществу вознесли его высоко. Не хватало лишь титула и короны. Но судьбе было неугодно сделать его королём. Зато одарила талантом полководца. Его настоящая любовь — актриса Адриенна Лекуврёр.
 «Что держала в руках Венера» — история обнаружения знаменитой древнегреческой статуи Венеры Милосской.

Иностранцы в России 
 «Доро́гой Ричарда Ченслера» (другой вариант «„Бонавентуре“— добрая удача») — детали путешествия английской эскадры в северные моря в XVI веке. Искали дорогу в Индию и в богатые северные страны, а попали к поморам. Уже оттуда отправились в Москву. Царь Иван Васильевич Грозный принял радушно англичан. Ричард Ченслер представился послом. Так англичане увидели Россию, а Россия — англичан.
 «Закрытие русской „лавочки“» — история иезуита Антонио Поссевино. Его обучение и тёмные дела во славу католической веры. Он был подстрекателем войны Речи Посполитой и Царства Русского. Но главная цель миссии — подчинение православных Римско-католической церкви — не была достигнута. Антонио Поссевино изображён на картине Яна Матейко в центре, в чёрном одеянии.
 «Калиостро — друг бедных» — история жизни известного графа Алессандро Калиостро. Его путешествия, в том числе и в Россию. Маг, целитель и масон. Развеян миф о его шарлатанстве.
 «Последний франк короля» — история жизни авантюриста Августа-Морица Бенёвского. Попал в русский плен, сражаясь на стороне конфедератов, сбежал с Камчатки. Путешествуя на русском судне, пересёк первым экватор, первое русское судно в Макао и первые русские пересекли Индийский океан. Колонизировал Мадагаскар, создал там республику Либертарию. Стал королём Мадагаскара. Погиб во время штурма его резиденции французами.
 «Потопи меня или будь проклят!» — история боевых подвигов Пола Джонса. Прославленный стратег морского боя, наводивший ужас на Королевский флот. Его заслуги США и Франция признали только после смерти, а чин контр-адмирала он получил от Екатерины II.
 «Первый листригон Балаклавы» — история жизни греческого патриота Ламбро Качиони. В XVIII веке наводил ужас на турецкий флот в Средиземном и Чёрном морях. Воевал на стороне Российской империи. Командир Греческого батальона в Балакалаве.
 «Повесть о печальном бессмертии» — история пребывания Франческо Арайи в России. Одарённый композитор посвятил свой талант восхвалению российского престола. Автор первой русской оперы, либретто написал А. П. Сумароков.
 «Из пантеона славы» — история жизни композитора Доменико Чимарозо. По приглашению князя Потёмкина работал в Российской империи. Из-за болезни жены вернулся в Неаполь. Он стал свидетелем восстания против французского владычества и имел неосторожность поддержать восставший народ. Власть и знать Неаполя не простила этого ему и отправила композитора в ссылку. Умер в Венеции.
 «Коринна в России» — несколько набросков о жизни писательницы де Сталь в России.
 «Завещание Альфреда Нобеля» — история жизни изобретателя динамита и основателя Нобелевской премии шведского инженера Альфреда Нобеля.
 «Секретная миссия Нарбонна» — история разведывательной миссии французского дипломата Луи Нарбонна в Россию, накануне вторжения Наполеона в 1812 году.
 «Судьба баловня судьбы» — история жизни шведского политика Армфельта, перешедшего на службу в Россию. Генерал-губернатор Финляндии. При присоединении Финляндии к России — оговорил особые условия автономии Финляндии.
 «В ногайских степях» — эпизоды из жизни немцев в России и эпизоды из жизни основателя заповедника Аскания-Нова Фальц-Фейна.
 «Кровь, слёзы и лавры» — история жизни прусского государственного деятеля Генриха Карла Штейна, некоторое время служившего российскому императору Александру I.
 «Одинокий в своем одиночестве» — история жизни немецкого физика и химика Теодора Гротгуса.
«Пулковский меридиан» — об основателе Пулковской обсерватории Василии Струве.
 «Через тернии — к звёздам» — история жизни немецкого композитора Рихарда Вагнера, в период когда он жил и работал в Риге.
 «Старая история с новым концом» — история рейда немецких крейсеров «Гебен» и «Бреслау» в Чёрное море в 1914 году.
 «Реквием последней любви» — история любви венгерского композитора Ференца Листа и российской подданной Каролины Витгенштейн.
 «Букет для Аделины» — некоторые истории из жизни итальянской певицы Аделины Патти и её гастролях в России.

История допетровской России 
 «История одного скелета» — история предательств Григория Карповича Котошихина. Подьячий Посольского приказа продался полякам и шведам. Его измена Родине не осталась безнаказанной. Его казнили в Швеции. Теперь его скелет служит учебным пособием в Упсальском университете.
«Мангазея златокипящая» — история Мангазеи.
 «Аввакум в пещи огненной» — история жизни протопопа Аввакума. История о его несгибаемой вере. Все свои мысли подвижник вложил в произведение — «Житие».

История России XVIII века 
 «Ястреб гнезда Петрова» — история жизни Петра Андреевича Толстого, русского дворянина времён Петра I. Не побоялся перемен и принял реформы молодого царя. Стремясь к власти, после смерти императора Петра I вместе с А. Д. Меншиковым пролил много крови. Сослан вместе сыном на Соловки.
 «Книга о скудости и богатстве» — история экономического трактата, написанного Иваном Посошковым в 1724 году.
 «„Императрикс“ — слово звериное» — история происхождения слова «императрикс», выдуманного поэтом Василием Кириловичем Тредиаковским. За неосторожное употребление слова пострадали купцы, вельможи, священнослужитель и сам поэт.
 «Первый университет» — история начала научного пути великого русского учёного М. В. Ломоносова. Его обучение в Марбурге у Христиана Вольфа вместе с Густавом Райзером и Дмитрием Виноградовым. После учился в Фрайбурге у берг-физика Генкеля. Начал сочинять свои оды и женился на немке Елизавете-Христине Цильх. Вернувшись в Россию, боролся со лжеучёными.
 «Славное имя — „Берегиня“» — история появления в России научного акушерства. Главным меценатом стала Смарагда-Екатерина Голицына. У неё было бесплодие. Она завещала свои средства на обучение русских медиков аккушерству в Страсбурге. Благодаре ей и её мужу, Д. М. Голицыну, появились в Москве Голицынская больница.
 «Ярославские страдания» — история города Ярославля в XVIII веке. События происходят после пожара 25 июня 1768 года, который сжёг почти половину города. Сгорели и «инструменты» отставного поручика Семёна Самойлова, а заплечных дел мастер вообще пропал. Пришлось выкручиваться поручику, чтобы не потерять «работу».
 «Маланьина свадьба» — история происхождения поговорок про Маланьину свадьбу. Про род донских казаков Ефремовых. Степан Данилович Ефремов, войсковой атаман Донского казачьего войска, влюбился в красивую казачку Маланью. Очень богатую свадьбу сыграли, так что даже до наших пор дошли поговорки.
 «Цыц и перецыц» — описываются странности жизни Прокофия Акинфиевича Демидова. Его методы и способы общения с людьми. Практиковал насмешки и издевательства над людскими пороками.
 «Прибыль купца Долгополова» — история из жизни купца Астафия Трифонова Долгополова. Потеряв деньги при продаже овса для кавалерии Петра III, решил вернуть с Емельяна Пугачёва, а не получив от него, решил получить деньги от Екатерины II на подкуп казаков. В конце концов его поймали и клеймили как вора.
 «Солдат Василий Михайлов» — история жизни прославленного военачальника Василия Михайловича Долгорукова. Начав воевать 14-летним солдатом, закончил карьеру 53-летним генерал-аншефом. Участвовал в Русско-турецкой войне (1768—1774). За этот поход был удостоен титула «Крымский».
 «Трудолюбивый и рачительный муж» — история жизни Петра Иваныча Рычкова. Чиновник, краевед и географ, первый член-корреспондент Академии наук. Способствовал развитию южных регионов Российской империи. О его заслугах перед Россией.
 «Ржевский самородок» — история жизни ржевского крестьянина Терентия Ивановича Волоскова. Перенял от отца мастерство изготовления красок. Создал пунцовый ярчайший кармин. Поставлял краски для Академии художеств Российской империи. Любил мастерить. Создал механические часы с временами года, с движением фигур Солнца и Луны.
 «Мешая дело с бездельем» («Виват контесс д'Орлов» ) — история жизни графа Алексея Григорьевича Орлова. Брат фаворита Екатерины II Григория Григорьевича Орлова. С братьями помог ей взойти на престол Российской империи. Герой Чесменского сражения. Основал коневодство. Вывел русскую породу лошадей — Орловский рысак.
 «Шедевры села Рузаевки» — история появления печатного издательства в Рузаевке. Её создатель Николай Еремеевич Струйский писал стихи и для своих нужд основал частную типографию. Стихи его были низкого качества, зато книги и печатные издания — лучшие в России и Европе.
 «Старые гусиные перья» — история предотвращения войны между Российской империей и Великобританией. Огромная заслуга в этом посла России в Великобритании, Семёна Романовича Воронцова. Он выиграл информационную войну против кабинета министров, возглавляемого Уильямом Питтом. И стоило это всего лишь 250 фунтов — стоимость гусиных перьев.
 «Досуги любителя муз» — история жизни писателя и архитектора Николая Александровича Львова. Поэт и архитектор, дипломат и песенник, балетмейстер и механик, музыкант и фольклорист, садовод и художник, гравер и скульптор, конструктор машин и гидротехник, иллюстратор и редактор книг. И наконец, он прекрасный печник.
 «Бесплатный могильщик» — история жизни Александра Лужкова, служившего Екатерине II библиотекарем. Был бескорыстен и помогал бедным. Уйдя в отставку и получив участок земли, там бесплатно хоронил умерших бездомных. Не боялся спорить с императрицей на темы государственного устройства.
 «Есиповский театр» — на этот раз Пикуль приглашает своего читателя в театр. Только не в московский или петербургский, которые подробно описаны в солидных монографиях, а в глухомань старой русской провинции, где в конце XVIII столетия насчитывалось около двухсот частных театров с крепостными Анютками и Тимохами, которые по вечерам, подоив коров или наколов дровишек, дружно входили в благородные роли Эвридик и Дидон, Эдипов и Фемистоклов. После самых кровавых трагедий публика, естественно, требовала развлечений.
 «Лейтенант Ильин был» — рассказ о забытом герое Чесменского сражения 1770 года капитане брандера Ильине.
 «Сандуновские бани» — история жизни актёра Силы Сандунова, основателя известных Сандуновских бань и его супруги певицы — Елизаветы Сандуновой.

История России XIX века 
 «Добрый скальпель Буяльского» — рассказ о замечательном хирурге Буяльском.
«Быть тебе Остроградским» — о математике Остроградском.
«Два портрета неизвестных» — о декабристе И. П. Жукове.
«Музы города Арзамаса» — о первой в России провинциальной школе живописи.
 «Сын Аракчеева — враг Аракчеева» — рассказ о фаворите российского императора Александра I генерале Аракчееве и о его мнимом сыне Михаиле Шумском.
 «Николаевские Монте-Кристо» — рассказ о воровстве в царствование российского императора Николая I и о деле хищения тайным советником Политковским инвалидного капитала.
«Доброе старое время» — о русском сыщике Карле Шерстобитове.
 «Господа, прошу к барьеру» — рассказ о причинах состоявшейся в 1872 году дуэли публициста Жохова и адвоката Утина.
 «Михаил Константинович Сидоров» — история жизни российского предпринимателя и исследователя Михаила Сидорова.
 «Клиника доктора Захарьина» — рассказ о замечательном враче Григории Захарьине.
 «Вольный казак Ашинов» — рассказ о русском искателе приключений Николае Ашинове.
 «Человек, переставший улыбаться» — рассказ о русском революционере партии «Народная Воля», сотруднике Третьего отделения Николае Клеточникове. Благодаря ему Революционный центр своевременно узнавал о непредвиденных арестах.
 «Свеча жизни Егорова» — история жизни русского живописца Алексея Егорова.
 «Дворянин Костромской» — история бесславной жизни Осипа Комиссарова.
 «Резановский мавзолей» — история жизни русского дипломата Николая Резанова и его любви к дочери испанского коменданта Сан-Франциско Кончиты Консепсьон.
 «Жизнь генерала-рыцаря» — история жизни генерала Кульнёва, героя войны со шведами за Финляндию, погибшего в бою под Клястицами.
 «Воин, метеору подобный» — история жизни генерала Котляревского, отвоевавшего у персов современный Азербайджан
 «Конная артиллерия марш-марш!» — история жизни генерала Костенецкого, героя Отечественной войны 1812 года.
 «Как сдавались столицы» — история участия военного писателя Владимира Левенштерна в обороне австрийской столицы Вены от французов.
 «Две старые картины» (или «Мир во что бы то ни стало») — история попытки Наполеона, после захвата Москвы, заключить мир с Александром I, и о переговорах русского главнокомандующего Кутузова с посланником Наполеона — Жаком Лористоном.
 «Каламбур Николаевич» — история дипломатической миссии Сергея Долгорукова в Неаполь в 1811 году.
 «Нептун с Березины» — история жизни русского адмирала Павла Чичагова и его участия в Отечественной войне 1812 года.
 «Вечная „карманная“ слава» — история жизни русского поэта и участника Отечественной войны 1812 года Сергея Марина.
 «Деньги тоже стреляют» — история экономической диверсии, организованной Наполеоном против своих, тогда ещё будущих, врагов.
 «Восемнадцать штыковых ран» — описание подвига солдата Леонтия Коренного, которого сам Наполеон поставил в пример своим войскам.
 «Граф Попо — гражданин Очер» — история жизни российского государственного деятеля генерала Павла Строганова, героя Отечественной войны 1812 года.
 «Пасхальный барон Пасхин» — о А. А. Пасхине и личной жизни императоров Николая I и Александра II.
«Этот неспокойный Кривцов» — о декабристе Кривцове.
 «Герой своего времени» — история жизни писателя и декабриста Александра Бестужева.
«Посмертное издание» — о писательнице Миклашевич, близкой к декабристам.
«Опасная дорога в Кабул» — о путешественнике и дипломатическом агенте Виткевиче и его странной гибели. 
 «Хива, отвори ворота!» — история жизни российского государственного деятеля генерала Перовского, и о предпринятом им походе на Хиву в 1839 году.
«Слава нашему атаману» — о донском атамане в николаевские времена Михаиле Хомутове. 
 «Приговорён только к расстрелу» — история жизни Николая Сергеевича Кашкина, участника кружка Петрашевцев.
«Как попасть в энциклопедию» — о редакторе первой русской энциклопедии Старчевском.
«От дедушки Соколова до внука Петрова» — о русском шахматисте Александре Петрове.
 «В гостях у имама Шамиля» — история жизни имама Шамиля после его пленения русскими войсками в ауле Гуниб в ходе войны на Кавказе.
 «Полёт шмеля над морем» — описание одного из малоизвестных эпизодов Гражданской войны в США: экспедиции русского флота к берегам США в 1863—1864 гг. с целью поддержки президента Линкольна.
 «Секрет русской стали» — история жизни русского учёного-металлурга Павла Обухова.
 «Из Одессы через Суэцкий канал» — эпизоды жизни Фердинанда де Лессепса, руководителя строительства Суэцкого канала.
 «Вольное общество китоловов» — о политическом кружке, созданном в 1872 году гардемаринами Морского корпуса в Санкт-Петербурге и сумевшими избежать наказания (по подсказке управляющего Морским министерством адмирала Николая Карловича Краббе) путём утверждения того, что причиной создания их кружка является желание более основательно освоить природные богатства Русского Севера: в частности, по примеру норвежцев, организовать активный лов китов для нужд российской промышленности.
 «Битва железных канцлеров» — история дипломатической дуэли между государственным канцлером, министром иностранных дел Российской империи Александром Горчаковым и министром-председателем правительства Пруссии, канцлером Северогерманского союза, рейхсканцлером Германской империи Отто фон Бисмарком.
 «Быть главным на ярмарке» («Совет двадцати пяти баранов»)— эпизоды жизни нижегородского губернатора Николая Баранова.
 «Синусоида жизни человеческой» — эпизоды жизни российского оперного певца Николая Владимировича Унковского.
 «Пень генерала Драгомирова» — рассказывается о Михаиле Ивановиче Драгомирове, генерале от инфантерии, начальнике Академии Генерального штаба русской армии во второй половине ХІХ века, авторе лучшего учебника русской полевой тактики.
 «Мичман флота в отставке» — рассказ о князе Борисе Борисовиче Голицыне, видном русском учёном-физике конца ХІХ — начала XX века, сделавшем значительный вклад в развитие будущей квантовой физики, создателе науки сейсмологии, горячем патриоте своей Родины, который начинал своё служение ей службой в военно-морском флоте России и дослужился, из-за разных бюрократических препон, только до звания мичмана.
 «Человек известных форм» — эпизоды жизни российского государственного деятеля Николая Клейгельса, погрязшего во взятках.
 «Генерал от истории» — эпизоды жизни русского историка Сергея Николаевича Шубинского, основателя и редактора журналов «Древняя и Новая Россия» и «Исторический вестник».
 «Ужин у директора Государственного банка» — история комического эпизода с послами Франции и Германии на ужине у директора Государственного банка Ламанского.
 «Генерал на белом коне» (или «Чтобы мы помнили») — рассказ о выдающемся русском генерале Михаиле Скобелеве.
«Памяти Якова Карловича» — о филологе Якове Гроте.
 «Потомок Владимира Мономаха» — рассказ о русском дипломате и политике Алексее Лобанове-Ростовском.
 «„Ошибка“ доктора Боткина» — рассказ о русском враче-терапевте и общественном деятеле Сергее Петровиче Боткине
 «Тайный советник» — рассказ о белорусском востоковеде-санскритологе Каэтане Андреевиче Коссовиче
«В стороне от большого света» — история трагической жизни поэтессы Юлии Жадовской
 «Король русской рифмы» — рассказ о поэте Дмитрии Минаеве.
«Зина — дочь барабанщика» — о судьбе жены Николая Некрасова.
 «Тепло русской печки» — история жизни печных дел мастера Дмитрия Емельяновича Гнусина.
 «Проезжая мимо Любани» — история строительства первой железной дороги в России и о талантливом инженере Павле Мельникове.
 «Трагедия „русского макарта“» — история жизни русского художника Константина Маковского.
 «Не от крапивного семени» — история жизни русского адвоката Фёдора Плевако.
 «Расстановка столбов» — рассказ о посредничестве России в лице посла Николая Павловича Игнатьева к миру в англо-французской войне с Цинским Китаем.
 «День именин Петра и Павла» — эпизод из жизни Александра Сергеевича Пушкина.
 «Автограф под облаками» — рассказ о починке креста на верхушке шпиля Петропавловского собора в Санкт-Петербурге в 1830 году кровельных дел мастером Петром Телушкиным.
 «Вологодский полтергейст» — рассказ о загадочном явлении, происходившем в доме вологодского купца Николая Смородинова.
 «Полёт и капризы гения» — эпизод из жизни замечательного русского художника Карла Брюллова.
 «Куда делась наша тарелка» — рассказ о большом пожаре Зимнего дворца в 1837 году в Санкт-Петербурге, и о том, как спасали бесценные сокровища из этого пожара.
 «Сын пиковой дамы» — история жизни русского генерала и московского генерал-губернатора Дмитрия Голицына, сына княгини Натальи Петровны Голицыной, урождённой графини Чернышевой, которая послужила А. С. Пушкину прообразом для его «Пиковой дамы».
«Удаляющаяся с бала» — о графине Самойловой и драматической истории женитьбы Карла Брюллова.«В трауре по живому мужу» —  на схожий сюжет из истории семьи Энгельгардт.
 «Радуйся, благодатная» — рассказ о любовнице министра Императорского Двора графа Владимира Адлерберга — Мине Бурковой, и о том, какое она имела влияние на решение государственных вопросов.
 «Железные чётки» — история жизни русского востоковеда, дипломата и путешественника, архимандрита русской православной церкви Иакинфа, в миру — Никиты Яковлевича Бичурина.
 «Бобруйский мешок» — рассказ о форте Вильгельма Бобруйской крепости и о заточении в нём в 1837 году полковника Александра Дадианова, бывшего командира Эриванского гренадерского полка, погрязшего в злоупотреблениях.
 «Полезнее всего — запретить!» — рассказ о прохвосте, работавшем цензором — А. И. Красовском.
 «Демидовы» — история жизни двух представителей рода Демидовых братьев Анатолия Николаевича (1812—1870) и Павла Николаевича (1798—1840).
 «Двое из одной деревни» — история жизни двух друзей, морского офицера Дмитрия Лукина и его бывшего крепостного, ставшего кучером императора Александра I — Илье Байкове.«Душистая симфония жизни» — из истории парфюмерии в России. 
 «Наша милая, милая Уленька» — история жизни замечательного русского скульптора Петра Клодта и его супруги Ульяны Спиридоновой.
 «Как трава в поле» — история жизни русского священника, настоятеля русского православного храма в Париже — Осипа Васильева.
 «„Малахолия“ полковника Богданова» — история борьбы полковника путей сообщений Богданова со взяточником, министром путей сообщений П. А. Клейнмихелем.«Желтугинская республика» — о республике старателей на Амуре.
 «Ртутный король России» — история жизни замечательного русского горного инженера А. А. Ауэрбаха.
 «Шарман, шарман, шарман» — рассказ о Александре Николаевиче Николаеве, генерале-«шарманщике», ставшем в конце ХІХ века шефом российских кавалергардов, состоявшем в свите последнего русского царя Николая ІІ, бездельнике, ловеласе, «прожигателе жизни», который выдвинулся благодаря умелому употреблению слова «шарман», которое он только одно и знал из французского языка.«Рязанский «американец» — посвящена Лавре́нтию Алексе́евичу Заго́скину (1808—1890) — морскому офицеру, исследователю Русской Америки — Аляски, Алеутских островов, Северной Калифорнии.«Гусар на верблюде» — о путешественнике по Африке Александре Булатовиче.

 История России XX века 
 «Решительные с „Решительного“» — очерк об одном из героических эпизодов Русско-Японской войны 1904-05 г.г. Интернированный в китайском порту Чифу и полностью разоружённый миноносец «Решительный» под командованием Михаила Сергеевича Рощаковского подвергся нападению японского десанта, пытавшегося взять корабль на абордаж. Но русские моряки предпочли взорвать свой корабль, но не сдаться врагу.
 «Проклятая Доггер-банка» — рассказа о Гулльском инциденте 1905 года, когда русская эскадра адмирала Рожественского была атакована неизвестными миноносцами в районе банки Доггер в Северном море.
 «Граф Полусахалинский» — история дипломатической дуэли между выдающимся государственным деятелем России С. В. Витте и делегацией Японии при заключении Порстмутского мирного договора, в результате которого Российская империя передала Японии южную часть острова Сахалин.
 «Ничего, синьор, ничего, сеньорита!» — рассказывается о неоценимой помощи, оказанной моряками Практической эскадры Балтийского военно-морского флота России (в составе линкоров «Цесаревич» и «Слава», крейсеров «Адмирал Макаров» и «Богатырь») жертвам и потерпевшим от землетрясения в Мессине, на острове Сицилия, произошедшем 28 декабря 1908 г.
 «Письмо студента Мамонтова» — рассказ о крупной эпидемии легочной чумы на Дальнем Востоке 1910—1911 годов и о самоотверженной работе русских врачей.«Всякого жита по лопате» («Известный гражданин Плюшкин») — рассказ о псковском коллекционере Фёдоре Плюшкине.«Длина тени от сгнившего пня»  — о поисках клада семейством Паткулей. 
 «Выстрел в отеле „Кломзер“» — история знаменитого «двойного агента», полковника Альфреда Редля, руководившего военной контрразведкой Австро-Венгрии в преддверии Первой мировой войны и бывшего одновременно русским шпионом.«Дама из «Готского альманаха» — история авантюристки Екатерины Радзивилл.
 «Зато Париж был спасён» — история проведения Восточно-Прусской операции на начальном периоде Первой мировой войны и гибели 2-й русской армии под руководством генерала Самсонова.«Обворожительная кельнерша» — операция русской разведки против немецкой эскадры на Балтике.
 «Был город, которого не было» — эпизоды жизни одного из самых кровавых командиров — участников Гражданской войны в России атамана Анненкова.
 «Закройных дел мастерица» — рассказ о российском модельере, художнике театрального костюма Надежде Ламановой.
 «Мясоедов — сын Мясоедова» — рассказ о Иване Григорьевиче Мясоедове (1881—1953), «самобытном и талантливом живописце, тонком рисовальщике», сыне «передвижника» Григория Григорьевича Мясоедова.
 «Портрет из Русского музея» — история написания Валентином Серовым в 1910 году портрета танцовщицы Иды Рубинштейн, участницы знаменитых «Русских сезонов» балетмейстера Сергея Дягилева, поставленных им в Париже в начале ХХ-го века.«Не говори с тоской: «Их нет»''' — о сестре милосердия Дрейер-Чижове.

Примечания

Ссылки 
 Библиография Валентина Пикуля
 Аудиокниги «Исторические миниатюры»

Валентин Пикуль
Рассказы на русском языке
Историческая литература
Сборники рассказов